Сумасше́дшая:
 Сумасшедшая — женск. к «сумасшедший».
 «Сумасшедшая» — студийный альбом Анжелики Варум 2013 года.
 «Сумасшедшая» — песня Анжелики Варум 2013 года.
 «Сумасшедшая» — песня Алексея Воробьёва 2015 года.
 «Сумасшедшая» — песня Ани Лорак 2018 года.

См. также 
 Сумасшедший (значения)